То́мас Пе́тар (Том) Ро́гич (; 16 декабря 1992, Гриффис, Австралия) — австралийский футболист клуба «Вест Бромвич Альбион». Выступает на позиции атакующего полузащитника. Игрок национальной сборной Австралии.

Клубная карьера

«Сентрал Кост Маринерс» 
2 января 2012 года Рогич подписал контракт с клубом А-лиги «Сентрал Кост Маринерс». В основном составе нового клуба Том дебютировал 21 января 2012 года в матче против «Аделаида Юнайтед», выигранном со счетом 3:2. Свой первый гол за клуб он забил в ворота «Мельбурн Виктори» в проигранном для «Маринерс» матче со счетом 1:2, а позже он был удостоен звания «Лучший молодой игрок февраля».

«Селтик» 
17 января 2013 года было объявлено, что Рогич подписал контракт с шотландским клубом «Селтик» сроком на 4,5 года. Сумма, уплаченная «кельтами» за серба с австралийским паспортом, составила £400 000. Дебютировал Том за «Селтик» 9 февраля 2013 года в матче шотландской Премьер-лиги против «Инвернесс Каледониан Тисл», отличившись результативной передачей на Криса Коммонса в матче, выигранном «кельтами» со счетом 3:1.

Международная карьера 
За сборную Австралии Рогич впервые сыграл 14 ноября 2012 года, выйдя на замену в матче против Южной Кореи.

В 2019 году включён в состав сборной на кубок Азии в ОАЭ. 15 января, на 3 минуте добавленного к матчу времени, забил третий победный гол своей команды в третьем матче группового этапа в ворота сборной Сирии. Австралия одержала победу со счётом 3:2.

Достижения 
 «Сентрал Кост Маринерс»
 Чемпион Астралии: 2011/12

 «Селтик»
 Чемпион Шотландии (8): 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Шотландии (5): 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка шотландской лиги (5): 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Селтика»

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Сентрал Кост Маринерс»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»